Johanna Kaiser (Halle an der Saale, 1996. május 8. –) német női korosztályos válogatott labdarúgó, az RB Leipzig játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Szülővárosában a Rotation Halle és a Hallescher korosztályos csapataiban játszott, mielőtt csatlakozott a Magdeburg FFC-hez. A Magdeburgnál kezdetben az ifjúsági csapatokban lépett pályára, majd 2012 októberétől rendszeresen lehetőséget kapott az első csapatnál.

2014 nyarán a középiskolát követően átigazolt a TSG 1899 Hoffenheimbe. Augusztus 31-én lépett először pályára a második csapatban a Montabaur ellen. Október 1-jén debütált a Bundesligában az 1. FFC Turbine Potsdam ellen, a 25. percben Leonie Pankratz cseréjeként. A 2015–16, a 2016–17 és a 2017–18 szezonban háromszor egymás után lett bajnok a Bundesliga 2 déli csoportjában a Hoffenheim II-vel, utóbbi két évben csapatkapitányként. A 2018–19-es idényben visszatért az első csapatba, hét bajnokin és egy kupa mérkőzésen lépett pályára.

2019 nyarán aláírt a harmadosztályban szereplő RB Leipzig csapatához.

A válogatottban  
Pályára lépett a német U15, az U16 és az U19-es válogatottban.

Statisztika 
2022. november 27-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai 
TSG 1899 Hoffenheim II
Bundesliga Süd: 2015–16, 2016–17, 2017–18

RB Leipzig
Regionalliga Nordost: 2019–20

Források

Külső hivatkozások 
Johanna Kaiser adatlapja a Soccerdonna oldalán 
Johanna Kaiser adatlapja a Kicker oldalán 

1996-ban született személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A TSG 1899 Hoffenheim női labdarúgói
Az RB Leipzig női labdarúgói
Élő személyek